Орден орла:

Ордена:
 Орден Белого орла — высшая государственная награда Польши
 Орден Белого орла — государственная награда Королевства Сербия
 Орден Чёрного орла — высшая государственная награда Королевства Пруссия
 Орден Красного орла — государственная награда Королевства Пруссия
 Орден Римского орла — государственная награда Королевства Италия
 Орден Золотого орла — высшая государственная награда Казахстана.
 Орден Золотого орла — другое название Ордена Вюртембергской короны.
 Орден Орла Замбии — высшая государственная награда Замбии
 Орден Ацтекского орла — высшая государственная награда Мексики
 Орден Заслуг германского орла — государственная награда нацистской Германии
Прочее:
 Орден орла (фильм)